Наде́жда Наде́ждина:
 Надеждина, Надежда Августиновна (настоящая фамилия Адольф; 1905—1992) — русская писательница, поэтесса и переводчик.
 Надеждина, Надежда Владимировна (настоящая фамилия Ленина; 1923—2011) — актриса театра и кино.
 Надеждина, Надежда Марковна (настоящая фамилия Гнедина, в девичестве Бродская; 1905—1991) — переводчик художественной прозы с французского и немецкого языков.
 Надеждина, Надежда Сергеевна (настоящая фамилия Бруштейн; 1904—1979) — советский балетмейстер, Герой Социалистического Труда (1978).